Кочуново — село в Бутурлинском районе Нижегородской области, административный центр Кочуновского сельсовета.

География 
Деревня находится на юге центральной части области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, у автодороги .

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно тёплым летом и холодной, продолжительной и малоснежной зимой. Среднегодовая температура — 3,2 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 18,8 °C (абсолютный максимум — 36 °C); самого холодного (января) — −12,4 °C (абсолютный минимум — −44 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 500—550 мм. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в третьей декаде ноября и держится в среднем 154 дня.

Топоним 
По данным книги Н. Морохина «Наши реки, города и села» название села произошло от финно-угорского имени Кочей/Кочун/Кечун, в корне которого «кече» — «солнце». По документам, основано в 1640 г. на «Кулчуновой пустоши», где до того жила мордва.

Население

Инфраструктура 
Администрация поселения.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Транспорт 
Доступен автотранспортом.
Остановка общественного транспорта «Инкинская».

Примечания

Ссылки 
 В. В. Авдеева. Династия священно-церковнослужителей Травницких на юге Нижегородской области из Материалов конференции 2007 "«Семейные архивы и семейная память в жизни современного общества»

Населённые пункты Бутурлинского района